Provincia del Friuli – provincia del Regno Lombardo Veneto esistita dal 1815 al 1866
 Provincia del Friuli – denominazione dal 1923 al 1940 della provincia di Udine